Татьяна Владимировна Заболотная (род. 13 мая 1955 года) — российский политик, представитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края в Совете Федерации ФС РФ (2012—2014), член Комитета по социальной политике.

Биография 
Татьяна Заболотная родилась 13 мая 1955 года в Казахстане.   

В 1977 году окончила обучение в Кустанайском педагогическом институте имени 50-летия СССР (учитель трудового обучения и физики), а в 1994 году завершила обучение в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов (педагог-менеджер культурно-воспитательной работы).

В 1977 году и на протяжении 23-х лет работала и руководила культурным центром "Здоровье" ОАО "Дальморепродукт".

В 2000 назначена генеральным директором ЗАО "Морская Звезда". В 2005 году освободила должность. 

С 2005-2006 гг. - была вице-президентом ПРОФ поддержки Всероссийской партии "Единство и Отечество - Единая Россия".

В 2006 году избирается депутатом Законодательного Собрания Приморского края, становится заместителем председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию; руководителем общественной приемной председателя партии "Единая Россия" во Владивостоке.

В июне 2012 года делегирована в Совет Федерации. Полномочия прекращены в сентябре 2014 года. Работала в Комитете по социальной политике.  

24 июня 2014 года назначена на пост вице-губернатора Приморского края по вопросам образования, культуры и молодежной политики.

23 ноября 2015 года назначена председателем приморского регионального отделения "Матери России". Одновременно с этим назначена помощником губернатора Приморского края.

С 23 ноября 2016 года работает членом Избирательной комиссии Приморского края с решающим правом голоса.

Замужем, воспитывает двоих сыновей.

Награды 
Отмечена государственными наградами и знаками отличия: 
 Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Совета Федерации ФС РФ
 

Депутаты Законодательного собрания Приморского края 
Члены Совета Федерации России (с 2000) 
Женщины-политики России
Члены «Единой России»